Фульминат — неорганическое соединение, соль фульминовой («гремучей») кислоты:

 Фульминат калия
 Фульминат ртути(II)
 Фульминат серебра